Kalmar může být:
Kalmar – hlavní město stejnojmenné provincie v jihovýchodním Švédsku ležící na pobřeží Baltského moře
 Kalmar Fotbollsförening – švédský fotbalový klub z města Kalmar
 Kalmarská unie – označení pro personální unii dánského, norského a švédského království v letech 1397 až 1523, vzniklou rozhodnutím šlechtického sněmu ve městě Kalmar
kalmar (rod) – rod hlavonožců z řádu krakatice
 kalmar Hamiltonův
 kalmar obrovský
 Kalmar Global – výrobce těžkých vysokozdvižných vozíků pro průmyslová použití

Podobná slova 
Kalmár – slovenské příjmení
 Edmund Kalmár – bývalý kapitán generálního štábu čs. armády; poskytl Němcům v roce 1937 klíčové strategické vojenské informace
 Ladislav Kalmár – bývalý československý fotbalista
 Magda Kalmár – bývalá československá politička Komunistické strany Slovenska
Kalman – jméno nebo příjmení
 Kalman Kahana – bývalý izraelský rabín, novinář, dlouholetý politik a signatář izraelské deklarace nezávislosti
 Jozef Kalman – slovenský politik
 Jón Kalman Stefánsson – islandský spisovatel
Kalmán či Kálmán – maďarské jméno či příjmení
 Kalmán Konrád – bývalý maďarský fotbalový útočník a fotbalový trenér
 Kalmán Kalocsay – maďarský esperantista a lékař
 Kálmán Mikszáth – maďarský realistický spisovatel, novinář a poslanec
 Kálmán Kandó von Egerfarmos und Sztregova – maďarský inženýr a vynálezce
 Kálmán Kánya – ministr zahraničí Maďarska v éře regenta Miklóse Horthyho
 Kálmán Füssy – československý politik, poslanec a senátor Národního shromáždění republiky Československé
 Emmerich Kálmán – maďarský operetní skladatel
 Széll Kálmán tér ( náměstí Kálmána Szélla) – rušné náměstí a dopravní křižovatka v Budapešti, pojmenované po maďarském politikovi Kálmánu Széllovi
Széll Kálmán tér (stanice metra v Budapešti) na lince M2, nacházející se v budínské části města na stejnojmenném náměstí
Kalmah – melodic death metalová kapela z Oulu ve Finsku
Kalma – přezdívka Nika Hurmeho, třetího baskytaristy finské hard rockové/heavy metalové skupiny Lordi